Kosów kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Kosava, ort, Brests voblast,

Ukraina 

 Kosiv, rajonhuvudort, Ivano-Frankivsk oblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar